Peter Schäffer bzw. Peter Schaeffer ist der Name folgender Personen:

* Peter Cremer-Schaeffer (* 1968), deutscher Anästhesiologe und Leiter der Bundesopiumstelle am Bundesinstitut für Arzneimittel und Medizinprodukte
 Peter M. Schäffer (1930–2003), US-amerikanischer Germanist und Hochschullehrer deutscher Herkunft